El naufragio del Mauna Loa (España y Latinoamérica)  y The Wreck of the Mauna Loa (Estados Unidos), es un episodio de la séptima temporada de Bob Esponja.

Sinopsis 

Bob Esponja y Patricio accidentalmente encuentran una caverna subterránea con un naufragio llamado "Mauna Loa", juegan en el y encuentran un tesoro y entonces Bob Esponja tiene que ir al trabajo y Don Cangrejo le oye a Patricio hablar sobre el Mauna Loa, y entonces Don Cangrejo descubre que han encontrado un tesoro y les sigue hasta el barco y le muestran el tesoro, pero Don Cangrejo se da cuenta de que las monedas son fichas y encuentran una taquilla y un capitán de plástico y se dan cuenta de que era un parque de atracciones, así que Don Cangrejo pone el barco como un columpio. Mucha gente se monta en el y Bob Esponja y Patricio están tristes porque han perdido su escondite secreto y entonces el barco comienza a perder trozos de madera y una astilla golpea el interruptor de velocidad. El barco empieza a girar fuera de control y el barco se rompe y todo el mundo se enfada con Don Cangrejo por haber hecho una atracción mortal y un policía lo arresta. Al día siguiente clausuran el lugar y sin querer Bob y Patricio caen en otra caverna subterránea y ven: el verdadero naufragio del Mauna Loa.

Episodios de la séptima temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2010